Mirer ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Peter Mirer (1778–1862), Schweizer Geistlicher, Bischof von St. Gallen
 Rick Mirer (* 1970), US-amerikanischer American-Football-Spieler